Pojem kosatka je nejednoznačný a může mít následující významy:

rody kytovců
 Orcinus
 kosatka dravá – kytovec z čeledi delfínovití, rodu Orcinus
 Pseudoorca
 kosatka černá – kytovec z čeledi delfínovití, rodu Pseudoorca

jména rodu květin z čeledi hvězdnicovitých
 kosatka (rostlina) (Rhagadiolus)
 kosatka hvězdovitá (Rhagadiolus stellatus)

další
 kosatka (plachta) – druh plachty na plachetnici.

 Kosatec - rod jednoděložných rostlin z čeledi kosatcovité (Iridaceae)

Externí odkazy